Meandro puede ser:

 un meandro, una curva pronunciada en la trayectoria de un río, al estilo de las que presenta el mencionado más abajo;
 el antiguo nombre de un río de Anatolia (en griego Μαeανδρος), hoy río Menderes;
 un meandro encajado, que se produce cuando las curvas de un río divagante cortan un relieve de rocas sedimentarias con estratos relativamente horizontales, bien porque el relieve haya sufrido un levantamiento general o, en el caso más frecuente, porque el nivel del río descienda por la erosión regresiva desde una cota inferior;
 en arte y arquitectura, un meandro es un borde decorativo construido en una línea continua, con motivos que se repiten;
 en matemáticas, un meandro es una curva cerrada que interseca una línea una cierta cantidad de veces.
 Meandro (siglo VI a. C.), secretario del tirano Polícrates de Samos y gobernante de Samos tras la caída de éste hacia el 522 a. C.
 Meandro, dios fluvial de la mitología griega.